La temporada de Primera divisió espanyola de futbol 1996–1997 va ser la 66a edició del campionat i es va disputar del 31 d'agost de 1996 i el 23 de juny de 1997. El campió de la Lliga va ser el Reial Madrid.

Classificació general

Resultats 
 Lliga de Campions: Reial Madrid
 Qualificació a la Lliga de Campions: FC Barcelona
 Recopa d'Europa: Betis
 Copa de la UEFA: Deportivo, Real Valladolid, Atlètic de Madrid, Athletic de Bilbao
 Descensos: CF Extremadura, Rayo Vallecano, Sevilla FC, Hèrcules CF, CD Logroñés
 Ascensos: UD Mérida, UD Salamanca, RCD Mallorca

Màxims golejadors

Vegeu també 
 Equips de la temporada 1996/97 de la Primera Divisió Espanyola

1996
Competicions futbolístiques del 1996
Competicions futbolístiques del 1997